Ángel Martínez Niubó (Fomento, Sancti Spíritus, Cuba ) Poeta y narrador cubano. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Nació en Fomento, Cuba,  ciudad donde actualmente reside. En el año 1993 ganó en Cuba el concurso de poesía de la Universidad de las Villas, convocado para los jóvenes poetas del centro del país. 

En 2002 ganó en España el Segundo Premio en el concurso internacional de poesía Joaquín Benito de Lucas. En el año 2009 conquistó el Primer Premio en el Concurso Internacional de Minicuentos "Dinosaurio", convocado por el Centro de Formación Literaria “Onelio Jorge Cardoso”. 

Es miembro del Consejo de Lectores de la Editorial Luminaria, en Cuba.

Currículo:

Diplomado en Comunicación Social por la Universidad Pontifica de Santa Fe
de Bogotá en Colombia. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y
Artistas de Cuba (UNEAC).

Ha publicado:
 “EL LIBRO DE LOS BUENOS LOCOS” (Poesía, Editorial Luminaria, Cuba, 2000)
 “DELIRIUM” (Poesía, Toledo, España, 2002).

 “TODAS LAS MUCHACHAS QUE ME AMARON” (Poesía, Editorial Luminaria, Cuba 2004;
Islas Canarias, 2009).
 “UN LIBRO DE TANTA SOLEDAD” (Poesía, Editorial Luminaria, Cuba, 2007)
 "TRAS EL OLOR DE LAS MUCHACHAS TRISTES (Poesía, minicuentos, Editorial Luminaria, Cuba)
 "AZULES DE MAR EN SOMBRAS" (Poesía, Editorial Letras Cubanas, Cuba, 2013)
 "LUZÁNGELA" (Editorial Luminaria, Cuba, 2013, Editorial Luminaria, 2015, segunda edición. Editorial Guantanamera, España, 2018, Tercera edición. Editorial Adalba, España, 2019, cuarta edición).
 En el año 2002 recibe el Segundo Premio en el Concurso Internacional de
 Poesía “Joaquin Benito de Lucas”, en Toledo, España.
 Recibe el Primer Premio en el concurso internacional de minicuentos,
 Dinosaurio 2009, con la obra "A dos cuadras está el mar".
 Premio de la Ciudad de Sancti Spíritus, en Cuba, por su novela, LUZÁNGELA.
 Su obra ha sido recogida en numerosas antologías y ha sido publicada en
 periódicos y revistas culturales cubanas y de otros países.

SOBRE SU OBRA POÉTICA:

Cada persona que escribe cuenta su propia historia, habla de su propio diálogo con el destino. Ángel Martínez Niubó es un poeta singular, que refleja una manera especial de mirar la circunstancia y el soplo vital de la poesía. Sólo muestra unas cimbreantes sortijas, unos terrones de silencio que preguntan, unas semillas sueltas en la blancura de la página dando cuenta de un temblor inquisitivo. Pero las preguntas de Ángel Martínez Niubó poseen una extraña sabiduría, están en el centro mismo de todas las preguntas, sólo mencionan ásperas y silentes esencias. Si alguien tiene en la poesía cubana el secreto de preguntar con economía y estremecimiento es el poeta Ángel Martínez Niubó, un expedicionario de la realidad, un argonauta del mundo interior que sólo nos ofrece saturadas astillas del misterio. 

ROBERTO MANZANO  Poeta, Ensayista y crítico cubano 

SOBRE: "EL LIBRO DE LOS BUENOS LOCOS".

El autor se muestra en este libro como un lírico dotado por un gran
sentido indagador; en busca del conocimiento del mundo, de la realidad y
del ser a través de la poesía, con poemas complejos, de raíces
ontológicas. Una de las ganancias centrales de este libro, es el saber
jugar con la interrogación, armar el discurso poético desde la duda
reflexiva, la pregunta ante la muerte, el marcado sentido existencial del
que pregunta...
Martínez Niubó denota angustias y conciencia de salvación por la poesía,
asuntos propios de la tradición lírica cubana.
"EL LIBRO DE LOS BUENOS LOCOS" es un buen comienzo. ¿Cuántos famosos
pueden exhibir un primer libro así?

Virgilio López Lemus
Poeta, Ensayista y crítico cubano.

Sobre "TODAS LAS MUCHACHAS QUE ME AMARON"

"Todas las muchachas que me amaron" agrega una dosis de alegría y ligereza
a la poesía cubana de hoy, muy sobrecargada de metapoesía y
experimentalismo a veces hueco. Resulta un excelente conjunto lírico que
se deja leer en un respiro, en un impulso de sana simpatía.

Virgilio López Lemus

SOBRE "LUZÁNGELA":

Confinada en un hospital, la niña de seis años cuyas lágrimas se
calientan, se escurren pero no se secan, deviene paciente imprescindible
de un oftalmólogo a quien le faltan todas las respuestas: médicas,
sociales, ontológicas, existenciales.
La agonía del ser humano frente a la realidad que lo trasciende -léanse la
crisis ética del mundo, las veleidades del poder, la monotonía del
matrimonio- recorre las páginas de Luzángela, texto con que el escritor
Ángel Martínez Niubó obtuvo el Premio de la Ciudad de Sancti Spíritus,
2012.
A tales idas y venidas entre el verso y la narración ya nos tenía
acostumbrados el autor de Tras el olor de las muchachas tristes y A dos
cuadras está el mar; sin embargo, es con Luzángela que legitima, redondea
acaso, las constantes temáticas y discursivas que lo obsesionan.
Sin más armas de profeta que la propia intuición, me atrevo a asegurar que
el Premio de la Ciudad recién conquistado por Luzángela será apenas el
inicio de un trayecto mucho más enriquecedor: el de las disímiles
interpretaciones que el texto puede suscitar en los lectores.

Referencias

Enlaces externos 
Textos de Ángel Martínez Niubó publicados en TeleSUR.net

Martínez Niubó, A. M. N. (2020f, mayo 24). Desde el fuego del Amazonas hasta el coronavirus: Brasil, ¿un gobierno en llamas? TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/brasil-bolsonaro-coronavirus-amazonas-politica-20200522-0037.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020f, mayo 28). Líderes sociales en Colombia: ¿Cuál es en realidad la cifra de fallecidos? TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-asesinato-lideres-sociales-cifras-ivan-duque-20200528-0036.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020f, junio 3). Bolivia y México: La derecha y el poder por la fuerza. TeleSur. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/bolivia-mexico-derecha-poder-fuerza-20200601-0017.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020f, junio 9). ¿Resurge el fascismo? Una mirada a nuestros días. TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/fascismo-actualidad-trump-estados-unidos-vox-20200609-0025.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020f, junio 22). De la crisis sanitaria a la crisis económica: ¿Quiénes son ahora los vulnerables? TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/crisis-sanitaria-economica-vulnerables-desempleo-covid-20200622-0055.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020k, junio 26). Espionaje ilegal: práctica del neoliberalismo en Suramérica. Recuperado 17 de enero de 2021, de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/espionaje-ilegal-practica-neoliberalismo-suramerica-20200626-0033.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020k, junio 26). Deuda externa y países pobres: Espada y dependencia en tiempos de Covid-19. Recuperado 17 de enero de 2021, de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/deuda-externa-paises-pobres-coronavirus-pandemia-20200626-0041.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020k, julio 3). La COVID-19: ¿un camino que conduce a los más pobres? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/covid-19-camino-pobres-desigualdad-salud-20200703-0025.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020k, julio 8). Tras la Covid-19: ¿Otro milagro económico chino? TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/china-impacto-covid-economia-20200706-0060.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020k, julio 8). La doble cara del dolor: guerra y Covid-19. TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/conflictos-guerra-palestina-yemen-colombia-covid-19-20200708-0031.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020k, julio 15). Informe de la ONU: Anuncian desigualdad y pobreza. TeleSUR. https://www.telesurtv.net/telesuragenda/onu-informe-pobreza-latinoamerica-caribe-pandemia-covid-20200714-0055.html

¿Cómo enfrentan los líderes sociales la violencia en Colombia? (2020, 30 junio). Recuperado 17 de enero de 2021, de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/colombia-como-enfrentan-lideres-sociales-violencia-20200630-0041.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020p, julio 20). Covid-19 problema sanitario: Crisis en la educación. Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/covid-problema-sanitario-crisis-educacion-20200720-0063.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020p, julio 31). Trump - AMLO: ¿Cómo entender el encuentro? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/mexico-amlo-encuentro-eeuu-trump-tmec-20200727-0045.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020p, 3 de agosto). ¿Piratas del siglo XXI?: El oro de Venezuela en Inglaterra. Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-oro-piratas-banco-inglaterra-guaido-covid-20200803-0053.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020p, agosto 14). Elecciones en EE. UU.: A menos de 100 días, ¿adiós Trump? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/estados-unidos-elecciones-trump-noviembre-20200814-0050.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020q, agosto 24). Líbano: La crisis multiplicada. Recuperado 17 de enero de 2021, de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/libano-explosion-puerto-beirut-crisis-covid-20200824-0048.html

Los huracanes: ¿Cuáles países se muestran más preparados? (2020, 31 agosto). Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/huracanes-paises-preparados-desastres-victimas-20200831-0053.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020v, septiembre 14). La vacuna rusa ¿Es empedrado el camino del cielo? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/vacuna-rusa-medios-comunicacion-manipulacion--20200914-0008.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020w, septiembre 22). Ecuador: ¿Lo que ayer fue, no será? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/economia-ecuador-gobierno-lenin-moreno-fmi-20200917-0022.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020v, septiembre 28). Adiós, Pompeo: ¿Olíamos a pólvora y hollín? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/gira-mike-pompeo-oliamos-polvora-hollin--20200928-0032.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020y, octubre 6). Constitución que nace torcida, ¿jamás su tronco endereza? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/plebiscito-nueva-constitucion-chile-20201006-0032.html

Martínez Niubó, A. M. N. (2020y, octubre 13). ¿Qué sucede con Mike Pompeo que viene y va? Recuperado de https://www.telesurtv.net/telesuragenda/mike-pompeo-politica-exterior-eeuu-china-20201013-0034.html

Escritores en español
Escritores de Sancti Spíritus
Cuentistas de Cuba
Poetas de Cuba